Liwang (Pyuthan)
 Liwang (Rolpa)
 Liwang (Taplejung)

Zobacz też